Соло́мін (, , , ) — російське прізвище. Відомі носії:  
 Соломін Василь Анатолійович (1953–1997) — російський спортсмен.
 Соломін Віталій Мефодійович (1941–2002) — радянський і російський актор.
 Ілля Соломін — шведський фігурист, срібний призер чемпіонату Швеції (2016), дворазовий чемпіон Швеції серед юніорів. 
 Соломін Микола Миколайович — радянський і російський художник, живописець, педагог, професор.
 Соломін Олександр Володимирович (1980) — російський генеалог і етнолог.
 Соломін Петро Михайлович (1839–1871) — російський поет і педагог, надвірний радник.
 Соломін Юрій Мефодійович (1935) — радянський і російський актор, режисер.
 Соломіни — російський дворянський рід, з Смоленської гілки Рюриковичів.

 Соломіна Ольга Миколаївна  — російський гляціолог, член-кореспондент Російської академії наук.

Інше 
 10054 Соломін (10054 Solomin) — астероїд головного поясу.

Литовські прізвища
Російські прізвища
Єврейські прізвища